Sopotnica (Škofja Loka), plaats in de Sloveense gemeente Škofja Loka.
 Sopotnica (Prijepolje), plaats in de Servische gemeente Prijepolje.